Список музеев агломерации Большой Монреаль, включающей города Монреаль, Лаваль и Лонгёй канадской провинции Квебек.

Монреаль

Рассортированы

Не рассортированы 
 :en:The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada
 :en:Canadian Centre for Architecture
 :fr:Centre d’histoire de Montréal
 :fr:Château Dufresne
 :fr:Château Ramezay
 :fr:Cinémathèque québécoise
 :fr:Cité des arts et des nouvelles technologies de Montréal
 :fr:Écomusée du fier monde
 Канадский железнодорожный музей «Экспорейл», :fr:Exporail, http://www.exporail.org
 :fr:Fort de l'Île Sainte-Hélène
 :en:The Fur Trade at Lachine National Historic Site
 :en:Gallery X
 :en:Just for Laughs Museum
 :en:LeBer-LeMoyne House
 :en:Les Fusiliers Mont-Royal
 :fr:Maison Saint-Gabriel
 :en:Marguerite Bourgeoys Museum (Montreal)
 :en:McCord Museum
 :en:Montreal Biodome
 :en:Montreal Biosphère
 :en:Montreal Holocaust Memorial Centre
 :en:Montréal Insectarium
 :fr:Musée des maîtres et artisans du Québec
 :fr:Musée des ondes Émile-Berliner
 :en:Notman Photographic Archives
 :en:Notre-Dame-de-Bon-Secours Chapel
 :en:Old Custom House, Montreal
 :en:Parisian Laundry
 :en:Pointe-à-Callière Museum
 :en:Robillard Block
 :en:Sir George-Étienne Cartier National Historic Site

День музеев 
:en:Montreal Museums Day — Монреальский день музеев, проводится в последнее воскресенье мая. В этот день вход в около 30 музеев города бесплатен, у некоторых удлиняется время посещения, появляются дополнительные маршруты городского транспорта, облегчающие туристам посещение музеев.

Лаваль 

 Centropolis
 The Cosmodôme
 Mille-Îles River Park
 Mondial Choral Loto-Québec
 Carrefour Laval shopping centre
 Récréathèque
 Armand-Frappier museum
 Rivière-des-Prairies' hydroelectric plant (3 dams)
 Old Sainte-Dorothée
 Old Saint-Vincent-de-Paul
 Sainte-Rose-de-Lima church
 Saint-François-de-Sales church

 Laval Symphony Orchestra 
 Salle André-Mathieu show hall
 La Maison des Jardins' show hall
 Centre de la Nature
 Auteuilloise farm
 Cardinal Golf club
 Saint-François Golf club
 Sainte-Rose Golf club
 Boisé Papineau Park
 Centre Laval shopping centre
 Sainte-Rose en Blanc

Source: Tourisme Laval.

Лонгёй 
В г. Лонгёй музеи отсутствуют.

См. также 
 Montreal Botanical Garden
 Montreal Planetarium
 Montreal Science Centre
 Montreal Aquarium

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120529004901/http://www.montreal.com/museums/index.html
 https://web.archive.org/web/20120615051651/http://www.museesmontreal.org/en/Montreal_Museums.htm
 https://web.archive.org/web/20120518023338/http://www.go-montreal.com/attraction_museums.htm

Монреаль

Музеи